Секо-тенгах () — один из австронезийских языков, распространён на острове Сулавеси — на севере провинции Южный Сулавеси (Индонезия).
По данным Ethnologue, количество носителей данной группы языков составляло примерно 2,5 тыс. чел. в 1987 году.

Степень лексического сходства с языками секо-паданг и панасуан — 71% и 67% соответственно.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Австронезийские языки